Mayerling (jachtslot), een jachtslot in Alland in Neder-Oostenrijk
 Mayerling (opera), een opera
 Mayerling (1936), een film van Anatole Litvak
 Mayerling (1968), een film van Terence Young